Шахбанов ― фамилия.

Известные носители 
 Шахбанов, Айдемир Маликович (род. 20 сентября 1990 года) — российский тхэквондист, главный тренер сборной Республики Дагестан по тхэквондо.
 Шахбанов, Артур Сайранович (род. 18 марта 1988 года) — российский борец греко-римского стиля, двукратный призёр чемпионата России.